znaczek pocztowy
 znaczek dopłaty pocztowej
 znaczek paszportowy
 znaczek skarbowy
 znaczek skrzydłowy
 znaczek zucha